Sloeber (bier), Belgisch bier
 Sloeber (stripreeks), een stripreeks
 Sloeber, ander woord voor een "stakker"
 Sloeberen een verbastering van slobberen.